Cosio oder Cosío steht für:
 Cosio di Arroscia, eine Gemeinde in der norditalienischen Region Ligurien
 Cosio Valtellino, eine Gemeinde in der italienischen Region Lombardei
 Cosío (Aguascalientes), Ort in Mexiko
 Municipio Cosío, Verwaltungseinheit in Mexiko

Cosio oder Cosío ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Cosío Villegas (1898–1976), mexikanischer Historiker und Schriftsteller
 Guillermo Cosío (* 1958), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Joaquín Cosío (* 1962), mexikanischer Schauspieler
 Joaquín de Cosío, nicaraguanischer Politiker und 1839 Director Supremo des Landes
 Luis Manuel Cosío Durán (* 1953), mexikanischer Botschafter
 Pedro Cosio (1873–1943), uruguayischer Politiker, Diplomat und Volkswirtschaftler
 Valentín Cosio, uruguayischer Politiker